Costa Azul kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Costa Azul, ort, Baja California, Ensenada, 
 Costa Azul, Baja California Sur, Los Cabos, 
 Costa Azul, Chiapas, Pijijiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar